Одиночество:
 Одиночество — социально-психологическое явление, эмоциональное состояние человека, связанное с отсутствием близких, положительных эмоциональных связей с людьми и/или со страхом их потери в результате вынужденной или имеющей психологические причины социальной изоляции.
 Одиночество (отношения) — жизнь без отношений (брака, гражданского партнёрства).

В искусстве 
 «Одиночество» — советский художественный фильм 1964 года.
 «Одиночество» — сборник баллад российской рок-группы «Сергей Маврин», вышедший в 2002 году.
 «Одиночество» («La soledad») — испанский художественный фильм 2007 года.
 «Одиночество» — песня, записанная российской певицей Славой в 2009 году.
 «Одиночество» — стихотворение Иосифа Бродского, написанное в 1959 году.

См. также 
 Одиночество бегуна на длинные дистанции
 Одиночество в Сети
 Одиночество любви
 
 Einsamkeit